Aris poate fi:

 Agenția Română pentru Investiții Străine, organizație guvernamentală
 Aris Salonic, echipă de fotbal din Grecia
 Aris Limassol, club de fotbal din Cipru
 Aris Arad, companie producătoare de mașini-unelte acționate electric și vagoane din România